David Miller (1883–1953) – amerykański muzyk country
 David Miller (1909–1992) – amerykański reżyser
 David Miller (1924–1996) – kanadyjski hokeista
 David Miller (ur. 1943) – australijski pianista
 David P. Miller (ur. 1946) – amerykański prawnik polityk, senator stanowy w Iowa
 David R. Miller (ur. 1953) – amerykański polityk, kongresmen stanowy w Wyoiming
 David Miller (ur. 1958) – kanadyjski polityk, burmistrz Toronto
 David Alan Miller (ur. 1961) – amerykański kompozytor
 David E. Miller (ur. 1962) – amerykański polityk, kongresmen stanowy w Illinois
 David Miller (ur. 1973) – amerykański tenor
 David J. Miller – amerykański operator filmowy aktywny od lat 90. XX wieku

Zobacz też 
 David Lee Miller